Il toponimo Chocen, con grafie leggermente diverse, può riferirsi a:

Choceň, città della Repubblica Ceca nel distretto di Ústí nad Orlicí
Choceń, comune rurale della Polonia nel distretto di Włocławek